Milenko Skoknic (košarkaš), čileanski košarkaški reprezentativac hrvatskog podrijetla
 Milenko Skoknic (filmaš), čileanski filmski producent i glumac hrvatskog podrijetla